Писаренки — топоним

Украина 
 Полтавская область
 Писаренки — село,  Полтавский район
 Писаренки — село,  Решетиловский район